Save Me kan syfta på:

Save Me (Queen-låt) – en låt skriven av Brian May och framförd av den brittiska rockgruppen Queen från 1980
Save Me (Wiktoria-låt) – en poplåt skriven av Lauren Dyson, Jens Siverstedt och Jonas Wallin, och framförd av den svenska sångerskan Wiktoria från 2016
 Save Me (film) – en amerikansk film från 2007